

Pospješivanje 

Vrtlarski postupak kojim cvatnju možemo izavati u bilo koje doba godine
Razlikujemo: rano i kasno pospješivanje

rano pospješivanje povezujemo s povišenom temperaturom i vlagom, a smanjenom svjetlošću
kasno pospješivanje povezujemo sa smanjenom vlagom i temperaturom, a uobičajenom svijetlošću

Pospješivanje u stakleniku 

za sadnju izravno u gredice koristimo petice
gredice su širine 1m, a staze između njih 40 cm
prije sadnje, trebamo skinuti tvrdu zaštitnu ljusku lukovice u djelu korjenova vijenca,kako bismo ubrzali ukorjenjavanje
sadi se tako da lukovicu pokrije sloj tla od 1 cm
nakon sadnje gredica se pokriva tankim slojem treseta ili pijeska
temperatura tla prva 2 tjedna treba biti između 10 i 12 °C, a nakon toga sve do kraja pospješivanja 16 °C

Pospješivanje u sanducima 

za pospješivanje u sanducima koristimo devetice sanduci dimenzije 30*40 napune se 2/3 tlom kojm je ph 6
u trake ili komore za ukorjenjavanje
nakon ukorjenjavanja sanduke stavljamo ispod stolova ili ih prekrivamo crnom folijom
čim izbije cvjetni pupoljak, sanduke stavljamo na svijetlo mjesto (temperatura pospješivanja je 19-20 C°
tjedan dana prije rezanja temperaturu treba sniziti na 14 °C,
kako bi biljke očvrsnule

Pospješivanje u plasteniku 

na dobro pripremljenom tlu naprave se gredice i staze
dubina sadnje je takva da lukovicu prekrije 6-8 cm debeli sloj tla vrijeme sadnje treba saditi tako da se lukovice do zimskih noći ukorjene, taj proces na otvorenom traje 4-5 tjedana
prije smrzavanja gredice pokrivamo sa 6-7 cm slojem treseta i slame kako bismo biljke sačuvali od smrzavanja
potkraj prvog mjeseca, gredice pokrivamo plastenikom
skidamo sloj treseta i slame kako bi se nadzemni dijelovi biljke nesmetano razvili
kad se biljke pojave oko njih treba pažljivo rahlit tlo i vaditi korijen
temperaturu održavamo na 15-16 °C

Poljoprivreda